Het Spaans getal voor 'vijf'
 Een belspelletje op VIJFtv